НАБУ — акронім на позначення:

 Незалежна асоціація банків України — банківське об'єднання в Україні;
 Національне антикорупційне бюро України — правоохоронний орган з широкими силовими повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів в Україні.

Див. також 
 Набу

Посилання 
 Хто кому НАБУ?